An-ning může být:

 An-ning (Jün-nan) – městský okres v městské prefektuře Kchun-ming v provincii Jün-nan;
 An-ning (Kan-su) – městský obvod v městské prefektuře Lan-čou v provincii Kan-su.